Nigrita (Griekenland), een deelgemeente van de gemeente Visaltia in de Griekse bestuurlijke regio Centraal-Macedonië
Nigrita (geslacht), een geslacht van zangvogels uit de familie prachtvinken